Brahim Taleb – siepista marocchino
 Juan Ignacio Gómez Taleb – calciatore argentino
 M'Barka Ben Taleb – cantante, danzatrice, musicista e attrice tunisina
 Nassim Nicholas Taleb – filosofo, saggista, matematico e accademico libanese naturalizzato statunitense
 Sufi Abu Taleb – politico e accademico egiziano
 Uday Taleb – calciatore iracheno